Мартин Кремер (; 23 декабря 1987, Эрфурт) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2012).

Участник 14-го чемпионата Европы (2013) в г. Легнице.

В составе национальный сборной участник следующих соревнований:
 39-я шахматная олимпиада (2010) в г. Ханты-Мансийске.
 26-й  (2007) в г. Сегеде. Команда Германии заняла 3-е место.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Мартина Кремера на шахматных олимпиадах
 Выступления Мартина Кремера в личных чемпионатах Европы
 Выступления Мартина Кремера в Кубках Митропы

Шахматисты Германии